Tejada steht für:
 Tejada (Burgos), spanische Gemeinde in der Region Kastilien-León

Tejada ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Tejada Noriega (* 1956), peruanischer Fußballschiedsrichter, Mediziner und Politiker
 Aníbal Tejada (1893–1946), uruguayischer Fußballtrainer und -schiedsrichter
 Carmen Calvo Sáenz de Tejada (* 1950), spanische Künstlerin

 Gabriel Gosálvez Tejada (1899–1957), bolivianischer Politiker und Diplomat 
 Harold Tejada (* 1997), kolumbianischer Radrennfahrer
 John Tejada (* 1974), österreichischer DJ und Musikproduzent
 Justo Tejada (1933–2021), spanischer Fußballspieler
 Lidia Gueiler Tejada (1921–2011), bolivianische Politikerin
 Lucy Tejada (1920–2011), kolumbianische Malerin
 Luis Tejada (* 1982), panamaischer Fußballspieler
 Luis García Meza Tejada (1929–2018), bolivianischer General und Politiker, Präsident 1980 bis 1981

 Nacho Sáenz de Tejada († 2013), spanischer Musiker und Journalist
 Ricardo Guerra Tejada (1927–2007), mexikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Lerdo de Tejada
 Tejeda (Begriffsklärung)